Мии́товская — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городе Дедовск городского округа Истра Московской области. Находится на западной окраине города.

Имеется прямое сообщение на Курское направление. На северо-запад беспересадочное сообщение осуществляется до станции Шаховская, на юго-восток — до/из станции Москва-Рижская, до/из станции Серпухов (иногда только до станций Чехов, Столбовая). Ранее было беспересадочное сообщение до станции Ясногорск (до 2012 г., на электропоезде Новоиерусалимская — Ясногорск).

Состоит из двух прямых боковых платформ, на 2 платформе (в Москву) находится кассовый павильон. Турникетами не оборудована. Относится к пятой тарифной зоне.

Время движения от Рижского вокзала — 57 минут.

Платформа построена в 1966 году при строительстве второго пути на участке Гучково — Новоиерусалимская. Открыта в мае 1966 года. По предложению строителей названа в честь МИИТа — института, который обучает инженеров транспорта, и студенты которого принимали участие в строительстве платформы во время практики.

Интересные факты 
 Выдвигались также такие варианты названия платформы, как: «41 км» — первоначальное название во время строительства, «Гидропроект», по названию находящегося недалеко «ОКБ Гидропроект» (сейчас ОАО «Мособлгидропроект», филиал РусГидро), а также «Имени семи погибших саперов», в память о погибших в этих местах в ноябре-декабре 1941 года, в этом районе проходила линия фронта.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 История пригородного движения с Рижского вокзала

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра
Дедовск